Il singolare del Copa Colsanitas 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Paola Suárez era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Christína Papadáki.

Fabiola Zuluaga ha battuto in finale 6–1, 6–3 Papadáki.

Teste di serie

  Li Fang (quarti di finale)
  Florencia Labat (primo turno)
  Meghann Shaughnessy (semifinali)
  Paola Suárez (semifinali)

 Fabiola Zuluaga (campionessa) 
 Seda Noorlander (secondo turno) 
 Mariana Díaz Oliva (secondo turno) 
 Jana Kandarr (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copa Colsanitas 1999